Джо́зеф Майкл Ра́йли (; род. 6 декабря 1996 года, Блэкпул), более известный как Джо Ра́йли — английский футболист, выступающий на позициях полузащитника и защитника за клуб «Карлайл Юнайтед».

Клубная карьера 
Уроженец Блэкпула, Джо Райли стал игроком Академии «Манчестер Юнайтед» в июле 2013 года. Изначально он играл на позиции полузащитника, однако впоследствии эффективно выступал в роли крайнего защитника, а также правого и центрального полузащитника. Начиная с сезона 2015/16 регулярно играет за резервный состав «Манчестер Юнайтед» на позиции крайнего левого защитника.

22 февраля 2016 года дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед» в 5 раунда Кубка Англии против «Шрусбери Таун», выйдя на замену Кэмерону Бортуик-Джексону. Три дня спустя, 25 февраля, Райли впервые вышел в стартовом составе «Юнайтед» на матч 1/16 Лиги Европы УЕФА против «Мидтьюлланна».

17 января 2017 года отправился в аренду в «Шеффилд Юнайтед» до окончания сезона 2016/17.

25 мая 2018 года перешёл в клуб Лиги 1 «Брэдфорд Сити», подписав с «петухами» двухлетний контракт.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Брэдфорд Сити»

Футболисты по алфавиту
Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»